Яр Спірний () — балка (річка) в Україні у Балаклійському районі Харківської області. Права притока річки Беречки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 8,16 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,13 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,14. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Іванівки в урочищі Мар'ївки. Тече переважно на південний схід і на північно-західній стороні від села Петрівське впадає у річку Беречку, праву притоку Сіверського Дінця.

Притоки 
Байбачний яр (права)

Цікаві факти 
 У минулому столітті на балці існувало декілька природних джерел.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України / Ред. кол.: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак (заст. голови), К. К. Цілуйко (голова); Укладачі: І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, Є. С. Отін, О. С. Стрижак, К. К. Цілуйко. АН УРСР. Ордена Трудового червоного прапора Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Українська ономастична комісія. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 523
Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Балаклійського району